{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Coupe coupe
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 18
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Coupe coupe est la dix-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Résumé 
L'aventure parodie la guerre civile chinoise déjà évoquée dans l'épisode Chin-Chin.

Tif et Tondu tombent sur le camp d'un général d'opérette, Ilé-Fou, qui les enrôle de force comme colonels. Ilé-Fou et son aide de camp Lolo-Oli leur prennent des sommes astronomiques contre "l'honneur" de porte des uniformes en loques ; refuser est puni de mort. Quant à l'armée, elle se compose de deux soldats, les autres ayant trahi, et d'un enrôlé de force.

Chargée de piller une grosse ferme (officiellement "conquérir une ville"), l'armée de Tif et Tondu se débande au premier tir. Les deux colonels désertent. Dans la forêt, ils affrontent, puis amadouent un grand singe et un ours (occasion de gags animaliers, ainsi quand Tif demande au singe de retrouver Tondu et se voit amener un porc-épic, qui ressemble bien à Tondu).

Enfin sortis de la forêt, Tif et Tondu sont pris par le général Coupe-Coupe. Ce dernier guère plus puissant que Ilé-Fou, a cependant un bourreau nommé Rase-Tou, chargé d'exécuter Tif et Tondu par décapitation. Heureusement, le singe et l'ours déboulent et font fuir les soldats. Tif et Tondu repartent en remerciant leurs amis velus.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Ilé-Fou et son aide de camp Lolo-Oli
 Les 11ème et 12ème régiments, deux soldats et demi en tout
 Un grand singe (gorille ?) et un ours
 Coupe-Coupe, son officier, le bourreau Rase-Tou

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949